Grimmer ist der Familienname folgender Personen:

 Aribert Grimmer (1900–1963), deutscher Schauspieler
 Bernd Grimmer (1950–2021), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (AfD)
 Christoph G. Grimmer (* 1985), deutscher Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister von Crailsheim
 Franz Grimmer (1728–1807), deutscher Sänger und Komponist
 Gerhard Grimmer (* 1943), deutscher Skilangläufer
 Ingeborg Lahl-Grimmer (1926–1989), deutsche Grafikerin und Malerin
 Jacob Grimmer (um 1525–1590), flämischer Landschaftsmaler
 Maximilian Grimmer, deutscher Musikproduzent, siehe Maxe (Musikproduzent)
 Reginald Grimmer (1926–1994), SED-Funktionär und Vorsitzender des Staatlichen Komitees für Rundfunk
 Walter Grimmer (1878–1944), deutscher Lebensmittelchemiker

Siehe auch:
 Krimmer